Röell oder Roëll ist der Familienname folgender Personen:

 Boudewijn Röell (* 1989), niederländischer Ruderer
 Jacob Alexander Röell (1838–1924), niederländischer Politiker und Vizeadmiral
 Joan Röell (1844–1914), niederländischer Ministerpräsident
 Mark Röell (* 1965), niederländischer Politiker 
 Wichart von Roëll (* 1937), deutscher Schauspieler
 Willem Frederik Röell (1767–1835), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Roell
 Röll